Lanurile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lanurile (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Lanurile (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Lanurile (Constanța), Dorf im Kreis Constanța